Heterodoxa är ett släkte av tvåvingar. Heterodoxa ingår i familjen fläckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Se även 
Heterodoxi

Källor 

Fläckflugor
Heterodoxa